Rex Ingram (filmowiec)
 Rex Ingram (aktor)